Allerliebste Schwester steht für:

 Allerliebste Schwester (1973), Roman von Astrid Lindgren
 Allerliebste Schwester (2010), Roman von Wiebke Lorenz
 Allerliebste Schwester (Film), schwedischer Film nach dem Buch von Astrid Lindgren